Obertiefenbach (Beselich), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Obertiefenbach (Taunus), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts